Stornes kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Stornes Peninsula, udde,

Norge 

 Stornes (ö), Aust-Agder fylke, Åmli kommun, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar